Ветурия или Ветулия, Витулия, Ветлуна, Ватлуна () може да се отнася за:

 Ветурия, римска героиня от 6 век пр.н.е., майка на Гней Марций Кориолан
 Апия Ветурия Аврелия Коецива Сабинила (* 150 г.), дъщеря на Секстия и Апий Клавдий Пулхер (суфектконсул 2 век), сестра на Клодия Пулхра (майка на император Пупиен), съпруга на Гай Октавий Светрий Прокул

Други:
 Ветулония, в Етрурия, Италия

Вижте също 
 Ветурии